Roberto D. Tortosa  (1946 - ) é um engenheiro agrônomo e botânico argentino.

É integrante do Jardim Botânico Lucien Hauman, da Faculdade de Agronomia, FAUBA, e professor da Cátedra de Botânica, FAUBA.

É presidente da Sociedade Argentina de Botânica.

Publicações
Bartoli, A.; E. Puga; R. D. Tortosa (1996). "El cultivo de Grindelia (asteraceae) en condiciones de secano". Assoc. Advancement Industrial Crops. (Proc. Third International Conference on New Industrial Crops and Products):432-434
Bartoli, A.; R. D. Tortosa (1999). "Novedades en Grindelia (asteraceae, astereae)". Hickenia. 3:1-4
Bartoli, A.; R. D. Tortosa (1998). "Estudios cromosómicos en especies del género Grindelia (astereae, asteraceae)". Kurtziana. 26:165-167
Bartoli, A.; R. D. Tortosa (1999). "Revisión de las especies sudamericanas de Grindelia". Kurtziana. 27 (2):327-359
Bartoli, A.; R. D. Tortosa (1998). "Intermediacy between Grindelia chiloensis y Haplopappus pectinatus (astereae, asteraceae)". Taxon. 47:337-345
Bartoli, A.; R. D. Tortosa (1998). "Grindelia mendocina (astereae, asteraceae), a new south american species". Brittonia. 50:497-499
Bartoli A.; R. D. Tortosa; G. Rua (1995). "Grindelia orientalis: Una nueva Especie para Uruguay". Hickenia. 26:119-122
Bartoli, A.; Tortosa R. D.; Marchesi E (1996). "Two new species of Grindelia (astereae, asteraceae) from Uruguay". Brittonia. 48:75-78
Cusato, M.; R. D. Tortosa (1998). "Host specificity of Frankia from actinorhizal plant soils of south america". Phyton. 62:231-236
Cusato, M. S.; R. D. Tortosa (2001). "Frankia and crops interactions". Phyton. 68:47-53
Cusato M. S.; Tortosa R. D.; Bartoloni N. (1997). "Nodulation in Frankia discaria symbiosis after harvest of inoculated precrops". Ciencia del Suelo. 15:105-108
Cusato, M. S.; Tortosa, R. D., Bartoloni, N. (2000). "Efecto de D. americana sobre la cantidad de propágulos de Frankia en el suelo". Gayana Bot. 57 (88)
Granda Paucar, A.; A. Bartoli; R. D. Tortosa (2000). "Una variedad de Grindelia tarapacana (asteraceae, astereae) de Perú". Bol. Soc. Argent. Bot. 35:157-159
Tortosa, R.; A. Bartoli; N. Bartoloni; E. Puga (2000). "Optimum plant density for Grindelia pulchella dunal (asteraceae): a potential resin-producing crop in Argentine". Agrociencia, Chapingo. 34 (2):247-250
Tortosa, R. D.; F. O. Zuloaga; O. Morrone Ed. (1999). "Rhamnaceae". Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina II, Monographs in systematic botany from the Missouri botanical garden. 74:974-981
Tortosa, R.D. (1995). "Rhamnaceae". Flora Fanerogámica Argentina. 9:1-18
Tortosa, R. D.; A. Bartoli, N. L.; Gil, A. D.; N. Bartoloni (2000). "Analysis of hybridization between Grindelia brachystephana and G. chiloensis (asteraceae: astereae) in Patagonia, Argentina". Plant Systematics and Evolution. 224:243-250
Tortosa, R. D.; Bartoli, A. (2002). "Revisión de las especies argentinas del género Haplopappus (astereae, asteraceae)". Bol. Soc. Arg. Bot.. 37:1-18
Tortosa, R. D.; Bartoli, A. (2002). "Two new species of Haploappus (astereae, asteraceae) from Mendoza, Argentina". Brittonia. 54:50-53
Tortosa, R. D.; Bartoli, A. (2001 ). "Haplopappus ameghinoi y H. chryseus  pertenecen al género Grindelia (asteraceae, astereae)". Bol. Soc. Argent. Bot.. 36:141-142
Tortosa, R. D.; Bartoli, A. (2000). "Palmeras cultivadas en Buenos Aires". L:O:L:A: Buenos Aires.
Tortosa, R. D.; Bartoli, A. (1999). "Coníferas cultivadas en Buenos Aires". Sociedad Argentina de Horticultura. Buenos Aires.
Tortosa, R. D., G. H. Rua, Bartoli, A. (2004). "The inflorescences in the genus Nassauvia (Asteraceae)". Flora. 199:42-46
Tortosa, R.D.; L. Aagesen & G.M. Tourn (1997). "Plant architecture and morphology of the inflorescences in the tribe colletieae (rhamnaceae)". Botanical Journal of the Linnean Society. 122:353-367
Tortosa, R. D.; L. Aagesen; M. Tourn (1996). "Morphological studies in the colletieae (rhamnaceae): analysis of architecture and inflorescences". Bot. J. Linn. Soc..:353-367

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina